Das Böse steht für:
 Das Böse als Gegenstand der Ethik und der Religion
 Das Böse (Bruno Frank), Novelle (1911) von Bruno Frank
 Das Böse (1979), US-amerikanischer Horrorfilm von Don Coscarelli und erster Teil einer Filmreihe
 Das Böse (1997), deutsches Fernsehdrama von Christian Görlitz
 Das Böse (EP), EP des deutschen Musikprojekts E Nomine
 Tatort: Das Böse, deutscher Fernsehfilm (2003)

Siehe auch:
 Böse